Pedro Muñoz – comune spagnolo nella comunità autonoma Castiglia-La Mancia.
Pedro Muñoz – calciatore cileno.
Pedro Muñoz Machín Rodríguez – ex ciclista spagnolo.
Pedro Muñoz Aburto – politico cileno.
Pedro Muñoz Seca – scrittore e autore di teatro spagnolo.
Pedro Muñoz de la Torre – ex calciatore e allenatore messicano.